Алекпер Алиев:
 Алиев, Алекпер Гасан оглы (1955—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Алиев, Алекпер Гусейнбала оглы (род. 1975) — азербайджанский комедийный актёр, режиссёр, сценарист.